Edel Music fue fundado en 1986 por Michael Haentjes en Alemania como una discográfica dedicada a ventas por correo de bandas sonoras, principalmente. Con artistas tales como Scooter, Holly Johnson y muchos otros, se convirtió en un sello de música pop muy exitoso.

A través de los años Edel compró Eagle Rock Records, Facedown Records, Gang Go Music, Club Tools, Control Records y Belgian Play It Again Sam. Edel está presente también en Austria, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Finlandia y Dinamarca (como Edel-Mega Records).

Edel Music también es conocido por publicar libros (libros de audio) y uno de sus best sellers es Carnival In Rio, Samba Samba Samba, que contiene 4 discos compactos de música brasileña y 120 páginas de gran calidad, espectaculares fotos del carnaval tomadas por el fotógrafo Terry George.

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Discográficas de Alemania
Miembros de la IFPI